LBI steht für:
 Landesbrandinspektor
 Left Behind Index zur Messung der Serviceleistungen eines Flughafens
 Leo Baeck Institut für Geschichte und Kultur des deutschsprachigen Judentums
 Long Beach Island
 Deutsches Lehrerbildungsinstitut Wilhelm von Humboldt
 Ludwig Boltzmann Institut, siehe Ludwig Boltzmann Gesellschaft
 Länge-Breite-Index, siehe Brachycephalie (Mensch)

LBI als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Bialski in der Woiwodschaft Lublin

lbi steht für:
 La′bi (ISO-639-3-Code), Ritualsprache in Nord (Kamerun), Kamerun

LBI